Ettore De Maria Bergler (1850-1938), peintre italien.
 Hans Bergler (1859-1912), écrivain et journaliste autrichien.
 Josef Bergler (1753-1829), peintre autrichien.